Резолюция Совета Безопасности Организации Объединённых Наций 1633, единогласно принятая 21 октября 2005 года по итогам предыдущих резолюциях по ситуации в Кот-д’Ивуаре. Совет Безопасности ООН потребовал выполнения мирных соглашений Лина-Маркуси, Аккры III и Претории сторонами, подписавшими эти соглашения, а также все соответствующими заинтересованными ивуарийскими сторонами.

Резолюция

Наблюдения 
В преамбуле резолюции Совет подтвердил свою поддержку всех мирных соглашений, направленных на прекращение гражданской войны. Он выразил обеспокоенность по поводу текущей ситуации в Кот-д’Ивуаре и её ухудшения и осудил все нарушения прав человека.

Действия 
Действуя в соответствии с главой VII Устава Организации Объединённых Наций, Совет высоко оценил роль Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) и Африканского союза в Кот-д’Ивуаре. Он отметил, что срок полномочий действующего президента Лорана Гбагбо должен был закончиться и что президентские выборы не могут быть проведены из-за ситуации, поэтому его срок может быть продолжен, но не более чем на двенадцать месяцев, и все мирные соглашения должны быть выполнены. Однако более года спустя Гбагбо остался у власти. Новый премьер-министр, одобренный всеми ивуарийскими сторонами, должен был быть назначен к 31 октября 2005 года. После задержки до 7 декабря 2005 года был назначен Чарльз Конан Банни.

В резолюции подтверждается, что все министры должны иметь возможность участвовать в работе правительства и что премьер-министр должен иметь все необходимые полномочия, содержащиеся в соглашении Лина-Маркуси, включая вопросы обороны, безопасности и выборов, а также функционирование правительства. Все ивуарийские стороны призвали воздержаться от препятствования задачам премьер-министра.

Совет потребовал от всех ивуарийских сторон прекратить подстрекательство к насилию с помощью средств массовой информации и применения силы, а также от «Новых сил» и ополченцев начать программу разоружения, демобилизации и реинтеграции. Соседним странам было настоятельно рекомендовано предотвратить трансграничное перемещение комбатантов и оружия в Кот-д’Ивуар. Кроме того, были осуждены нарушения прав человека и нападения на персонал Операции Организации Объединённых Наций в Кот-д’Ивуаре (ОООНКИ).

Наконец, Совет заявил, что будет принимать дальнейшие меры против любого человека или организации, которые будут препятствовать мирному процессу.

Голосование 

* жирным выделены постоянные члены Совета Безопасности ООН

См. также 
 Первая Ивуарийская война

Примечания

Ссылки 

 Text of the Resolution at undocs.org

Октябрь 2005 года
Резолюции Совета Безопасности ООН, связанные с Кот-д’Ивуаром
2005 год в Кот-д’Ивуаре
Военно-политический кризис в Кот-д’Ивуаре